Bianchini – cognome italiano

Astronomia 
 42775 Bianchini – asteroide della fascia principale
 Bianchini – cratere marziano

Persone 
 Alfredo Bianchini (1922-2001) – attore, cantante e regista italiano
 Angela Bianchini (1921-2018) – scrittrice, critica letteraria, traduttrice italiana
 Antonio Bianchini (1803-1884) – pittore e letterato italiano, teorico del purismo in pittura
 Cesare Bianchini (1930) – ex calciatore italiano 
 David Bianchini (1971) – ex calciatore italiano
 Domenico Bianchini (circa 1510-circa 1576), detto il Rossetto – liutista e compositore italiano
 Eduardo Bianchini (1856-1896) – militare italiano
 Francesco Bianchini (1662-1729) – astronomo, matematico, fisico, botanico, archeologo e storico italiano
 Francesco Bianchini (1808-...) – fantino italiano
 Francesco Antonio Bianchini (1774-1854) – Avvocato e storico italiano
 Gina Bianchini (1972) – informatica e imprenditrice statunitense
 Giovanni Bianchini (1410-1469) – astronomo
 Giovanni Antonio Bianchini (circa 1522-circa 1588) – architetto italiano
 Giovanni Fortunato Bianchini (1719-1779) – medico italiano
 Giuseppe Bianchini (1704-1764) – politico italiano
 Isidoro Bianchini (XVIII secolo-...), detto Dorino – fantino italiano
 Laura Bianchini (1903-1983) – politica e partigiana italiana
 Leopoldo Bianchini (1830-1884) – fantino italiano, figlio di Francesco
 Lodovico Bianchini (1803-1871) – economista, storico e politico italiano
 Lorenzo Bianchini (1968) – regista e sceneggiatore italiano
 Luca Bianchini (1970) – scrittore e conduttore radiofonico italiano
 Marco Bianchini (1958) – fumettista italiano
 Marika Bianchini (1993) – pallavolista italiana
 Orlando Bianchini (1955) – ex atleta italiano
 Riccardo Bianchini (1946-2003) – compositore italiano
 Stefania Bianchini (1970) – pugile italiana
 Valerio Bianchini (1943) – allenatore di pallacanestro italiano
 Vincenzo Bianchini (1903-2000) – medico, pittore, scultore, scrittore, poeta e filosofo italiano
 Vincenzo Bianchini (circa 1498-circa 1566) – mosaicista e pittore italiano

Altro
PalaBianchini – palazzetto dello sport di Latina